Robert F. Kennedy, RFK (1925–1968) – amerykański polityk, członek rodziny Kennedych, senator, prokurator generalny, brat JFK

 Robert P. Kennedy (1840–1918) – amerykański polityk i wojskowy, kongresmen z Ohio
 Robert H. Kennedy (1869–1951) – kanadyjski kupiec i polityk
 Robert Kennedy (1880–1963) – irlandzki hokeista na trawie, olimpijczyk
 Robert Foster Kennedy (1884–1952) – amerykański neurolog, opisał Zespół Fostera Kennedy’ego
 Robert F. Kennedy Jr. (ur. 1954) – amerykański prawnik i polityk, członek rodziny Kennedych, syn RFK
 Robert Kennedy (ur. 1972) – nowozelandzki krykiecista

Zobacz też 
 Robert Kennedy i jego czasy